Строптивый — многозначное слово:
 Строптивый — черта характера человека, отличающегося нудностью и несговорчивостью.
 Строптивый — прозвище Генриха II (герцога Баварии).
 Строптивый — персонаж книги «Незнайка на Луне», бездомный.

См. также 

 Покладистый
 Строптивая девчонка — фильм.
 Строптивые соседи — фильм.
 Строптивый раб — роман.
 Укрощение строптивого — фильм.
 Укрощение строптивой — пьеса Шекспира и фильмы.
 Укрощение строптивых — разговорное представление (ток-шоу).